Rafael Nadal var regerande mästare, men valde att inte försöka försvara sin titel.

Alexander Zverev vann titeln efter ha besegrat Stefanos Tsitsipas med 6–4, 7–6(7–3) i finalen.

Seedning

 Stefanos Tsitsipas (Final)
 Alexander Zverev (Mästare)
 Diego Schwartzman (Första omgången)
 Milos Raonic (Andra omgången)
 Grigor Dimitrov (Kvartsfinal)
 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Félix Auger-Aliassime (Kvartsfinal)
 Casper Ruud (Kvartsfinal, drog sig ur)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Salvatore Caruso (Flyttad till huvudturneringen)
  João Sousa (Andra kvalomgången)
  Lorenzo Musetti (Kvalificerad)
  Denis Kudla (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Thiago Seyboth Wild (Andra kvalomgången)
  Damir Džumhur (Andra kvalomgången, diskvalificerad)
  Cedrik-Marcel Stebe (Andra kvalomgången)
  Henri Laaksonen (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Brandon Nakashima
  Stefan Kozlov
   Lorenzo Musetti
   Tallon Griekspoor

Lucky loser
  Denis Kudla

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2021 – Singel
2021 – Singel